Deux prêtres catholiques sont ou ont été couramment appelés l'Abbé Bouveresse :
 abbé Bouveresse, le plus connu, grand résistant ;
abbé Bouveresse, historien régional et toponymiste franc-comtois.